Moosach (Ebersberg), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
Moosach (München), een stadsdeel in de Duitse stad München, deelstaat Beieren
Moosach (metrostation), een station van de metro van München